Bridgeoporus är ett släkte av svampar. Bridgeoporus ingår i klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Bridgeoporus

en:Bridgeoporus